Галаты (, ) — союз кельтских племён, вторгшихся на Балканский полуостров и в Малую Азию в 279—277 годах до н. э.

История 
Тит Ливий сообщает имя предводителя галлов, которые достигли Дардании, — это Бренн. С помощью вифинского царя Никомеда они за несколько дней переправились через Геллеспонт на азиатский берег. Общее количество переправившихся галлов оценивалось в 20 тыс. человек, которые делились на три племени: толостобогии, трокмы и тектосаги. Первые поселились в Ионии, вторые на побережье Геллеспонта, а третьи достигли берегов Галиса. Галлы были отнюдь не мирными поселенцами. Вифинский царь пригласил их в надежде на военную помощь. Из 20 тысяч галлов половина считалась воинами. Они жили за счёт сбора дани с местных племён. Галлы отличались высоким ростом, бледным цветом кожи и рыжими волосами. Вооружены они были щитами и длинными мечами. Современники отмечают, что галлы, смешавшись с греками и фригийцами, превратились в галлогреков.

Вскоре после вторжения галаты были разгромлены сначала греческой армией Калиппа при Фермопилах в 279 год до н. э., а затем — Антиохом I около 275 года до н. э. Однако, несмотря на эти поражения, продолжали опустошать западную часть Малой Азии на протяжении последующих 46 лет, пока не были оттеснены войсками пергамского царя Аттала I в область, расположенную в центральной части Малой Азии к северу от Фригии, между средним течением рек Сангариуса и Галиса; эта область получила название Галатия.

По сообщению Страбона галаты первоначально делились на три племени, каждое из которых, в свою очередь, делилось ещё на 4 племени, 12 вождей этих племён в греческих источниках именуются тетрархами (); каждому тетрарху были подчинены судья племени-тетрархии и военачальник. Все 12 тетрархий имели общий совет из 300 человек. В I веке до н. э. власть над галатами перешла Дейотару, который, будучи тетрархом одного из племён толистобогиев, воевал на стороне Рима в третьей Митридатовой войне и получил от римлян земли всей Галатии.

К I веку н. э. область толистобогиев граничила с Вифинией и Фригией Эпиктетской, трокмов — с Понтом и Каппадокией, тектосагов — с Великой Фригией по соседству с Пессинунтом.

Страбон упоминает, что все три племени галатов имели общий язык, сам галатский язык засвидетельствован только личными именами и топонимами в греческой и латинской передаче; предположительно близок галльскому. Сохранялся до V века.

В русском источнике — Краткой Хронографической Палее, старший список которой датируется 1440-ми годами, при перечислении народов — потомков Иафета с галатами отождествляются варяги: «Разделено же бысть племя Афетово, третьего сына Ноева, 15 языкъ: 1 галати, иже суть варязи, 2 руми, иже суть грекы, 3 армени, 4 норици, иже суть словене».

Известные галаты 
 Хиомара

См. также 

 Галатские цари
 Послание к Галатам

Примечания

Литература 
 XII, IV.10 — V.1—4 // Страбон. География в 17 книгах. / Пер., ст. и комм. Г. А. Стратановского под общ. ред. проф. С. Л. Утченко; Ред. пер. проф. О. О. Крюгер. — М.: «Ладомир», 1994.

Галаты
Народы древней Малой Азии